Birdwatchers steht für:

 Birdwatchers – Das Land der roten Menschen, italienisch-brasilianischer Film von Marco Bechis aus dem Jahr 2008
 Birdwatchers (2013), US-amerikanischer Film von Thomas Wingerd